Trevélez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trevélez (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Trevélez (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar